Koschinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Koschinsky (1884–1939), deutsche Bildhauerin
 Ursula Koschinsky (1923–2016), deutsche Glasmalerin